Ordet skov kan henvise til flere emner:
 Skov - et plantesamfund eller en biotop, hvori træer udgør hovedbestanddelen
 Tangskov - et undersøisk område med en høj tæthed af tangplanter
 Skov (efternavn) - et almindeligt dansk efternavn
 Skov (datalogi) - en mængde af træ-strukturer
 Skov (domænestruktur) - en mængde af hierarkiske domæne-strukturer